Antensi – abitanti di Antas (Brasile)
Antensi – abitanti di Pedra do Anta
Antensi – abitanti di São Sebastião do Anta